Yellow Pine – comunità non incorporata dell'Alabama
Yellow Pine – census-designated place dell'Idaho
Yellow Pine – comunità non incorporata della Louisiana